Lali bezeichnet:
 Lali (Trommel), eine Gruppe von Schlitztrommeln auf den Fidschi-Inseln
 Lali Puna, deutsche Elektropop-Band
 eine Trinkflasche für Babys in der österreichischen Umgangssprache 
 Lali (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Chuzestan im Iran

Orte:
 Lali (Iran), Stadt in der iranischen Provinz Chuzestan

Personen:
 Ali Askar Lali, afghanischer Fußballtrainer
 Harry Lali, kanadischer Politiker
 Künstlername der argentinischen Sängerin Lali Espósito

Siehe auch:
 Lalli